Ком — многозначный термин. Может означать:

Ком, комок — компактный кусок вещества.

Ком, комчиха — устаревшее слова, означает медведь.

Персоналии 
 Ком, Абрам () — английский политический деятель.
 Ком, Антон де (1898—1945) — суринамский революционер, поэт и писатель-антиколониалист, коммунист и участник движения Сопротивления в Нидерландах.

Топонимы 
 Ком — посёлок сельского типа Койгородского района Республики Коми.
 Ком — река в Республике Коми.
 Ком () — коммуна во Франции.
 Ком — деревня в Хорватии.

Прочее 
 Ком (Itaŋikom) — язык народа ком.
 Ком — народ в Камеруне.
 Ком — футбольный клуб из города Подгорица, Черногория.
 кОм — килоом, единица измерения сопротивления, равная 1000 Ом.

См. также 
 Комм